

Informatica 
Epiphany – browser del progetto GNOME

Musica 
 Epiphany: The Best Of Chaka Khan Vol. 1 – album di Chaka Khan del 1996
Epiphany – singolo degli Staind del 2002, dall'album Break the Cycle
 Epiphany – traccia dell'album The Process of Belief dei Bad Religion del 2002
 Epiphany – album di Manafest del 2005
 Epiphany – traccia dell'album The Great Burrito Extortion Case  dei Bowling for Soup del 2006
Epiphany – album di T-Pain del 2007
Epiphany – album di Chrisette Michele del 2009
 Epiphany – singolo di Chrisette Michele del 2009, dall'album omonimo
Epiphany – traccia del musical The Demon Barber of Fleet Street

Televisione 
 Il grande premio (Epiphany) – episodio della seconda stagione di Angel
 Epifania (Epiphany) – episodio della quarta stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione
 Epifania (Epiphany) – episodio della seconda stagione di Stargate Atlantis

Pagine correlate 
Epifania (disambigua)

Altri progetti